Castelli è il plurale di castello. 

Il termine può anche riferirsi a:

Edilizia militare
Castelli catari – fortificazioni militari della regione francese della Linguadoca-Rossiglione

Enologia
Castelli Romani bianco
Castelli Romani rosato
Castelli Romani rosso
Rosso dei castelli sammarinesi
Bianco dei castelli sammarinesi

Geografia

Argentina 
Castelli – capoluogo del partido omonimo
Partido di Castelli – partido della provincia di Buenos Aires

Croazia 
Castelli – comune della Croazia, in Dalmazia

Italia 
Castelli – comune della provincia di Teramo
Castelli – l'unica frazione di Monfumo in provincia di Treviso
Castelli Calepio – comune della provincia di Bergamo
Castelli Romani – area geografica del Lazio
Castelli di Cannero – isolotti rocciosi situati nel Lago Maggiore

San Marino 
Castelli di San Marino – le unità amministrative in cui è divisa la Repubblica di San Marino

Musica
'Na gita a li Castelli – canzone romanesca, nota anche come Nannì

Persone

Altro 
Castelli – nobile famiglia ternana di origine germanica
Castelli – azienda italiana di arredamento
Serie castelli – francobolli tematici della Repubblica Italiana
Riforma Castelli – legge di riforma dell'ordinamento giudiziario (2005)

Pagine correlate 
Castel
Castell (disambigua)
Castello (disambigua)
Villa Castelli (disambigua)